Pfannekuchen steht für
 Pfannkuchen, regional
 Gottlieb Pfannekuchen, Pseudonym von Carl Schmelzer (1834–1898), deutscher Pädagoge, Politiker und Schriftsteller
 Vom dicken fetten Pfannekuchen, Volksmärchen
 Pfannekuchen-Haus, Hattingen